En proces er et forløb, hvor noget sker.

Proces har flere specialiseringer:

En kemisk proces
En politisk proces, f.eks.  vedtagelse af love i Folketinget eller vedtagelse af loklaplaner i et byråd.lokal
En juridisk proces, hvor en sag behandles, se Sagsbehandlingsregler og retssag og fri proces
Proces (styresystem), en måde for styresystemer at køre softwareapplikationer.
Termodynamisk proces
Talemåden at gøre kort proces: dvs. at handle hurtigt.

Se også
 Processen (roman)
 Processen (film) – amerikansk film fra 1962 af Orson Welles
 Procesfilosofi

Systemer
Entiteter